Brightray är en familj av legeringar med användningsområde främst som element i värmeapparater. Typ S kan användas även för motstånd i reglerdon p.g.a. den låga temperaturkoefficienten. I vissa varianter ingår små mängder av sällsynta jordarter för att fintrimma någon viss egenskap. Proportionerna nickel/kobolt i nedanstående tabell framgår ej av tillgänglig källa.

Sammansättning

Egenskaper

Externa länkar
 Special Metals Corporation

Legeringar